Aquae är latin för källor. Ingår som förled i namnet på många romerska kurorter.

Romerska ortnamn med Aquae i namnet
 Aquae Helveticae – numera en stad och kommun i distriktet Baden i kantonen Aargau, Schweiz
 Aquae Mattiacae – numera huvudstad i den tyska delstaten Hessen
 Aquae Sextiae – en stad och kommun i departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i södra Frankrike
 Aquae Sulis – numera en stad i sydvästra England